Das vierte Gebot steht für:

 das vierte Gebot der biblischen Zehn Gebote
 Das vierte Gebot (Anzengruber), Theaterstück von Ludwig Anzengruber (1878)

Filmtitel
 Das vierte Gebot. Du sollst den Vater und die Mutter ehren, deutscher Kurzfilm von  Charles Decroix (1910) 
 Das vierte Gebot (1914), österreichischer Kurzfilm von Carl Rudolf Friese 
 Das vierte Gebot (1920), deutscher Stummfilm von Richard Oswald
 Das vierte Gebot (1927), US-amerikanischer Film von Emory Johnson 
 Das vierte Gebot (1950), österreichischer Film von Eduard von Borsody 
 Das vierte Gebot (1964), österreichischer Fernsehfilm von Walter Davy 
 Das vierte Gebot (1978), österreichischer Fernsehfilm von Oswald Fuchs 
 Das vierte Gebot (1992), US-amerikanischer Fernsehfilm von David Greene
 Das vierte Gebot, Episode der deutschen Fernsehreihe Stubbe – Von Fall zu Fall (2002)

Siehe auch:
 Dekalog, Vier, polnischer Fernsehfilm von Krzysztof Kieślowski (1990)
 Du sollst Vater und Mutter ehren (1913), deutscher Film von Eugen Illés